Паршков:
 Паршков, Валерий (род. 1975) — азербайджанский гандболист.
 Паршков, Василий Иванович (1897—1960) — советский прозаик, журналист и репортёр.

См. также